Толи:

 Толи — уезд в округе Чугучак Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Толи Андерсон, Сигни (род. 1941) — американская певица, первая вокалистка группы Jefferson Airplane.